2-й корпус противовоздушной обороны в ВС СССР во время и после Великой Отечественной войны формировался трижды:
 2-й корпус ПВО (1-го формирования)
 2-й корпус ПВО (2-го формирования) 
 2-й корпус ПВО (1960)

История формирований 

2-й корпус противовоздушной обороны в ВС СССР во время и после Великой Отечественной войны формировался трижды:
 2-й корпус ПВО (1-го формирования) — сформирован в 1937 году, в течение 1941—1942 годов прикрывал Ленинград, в 1942 году переформирован в Ленинградскую армию ПВО;
 2-й корпус ПВО (2-го формирования) — в апреле 1944 года переформирован из Бологоевского района ПВО, в боевых действиях до ноября 1944 года;
 2-й корпус ПВО (1960) — сформирован в апреле 1960 года в городе Ржев Тверской области на базе 88-го истребительного авиационного корпуса ПВО. В 1994 году переименован в 5-ю дивизию ПВО, в 2000 году — в 32-й корпус ПВО, в 2009 году — в 6-ю бригаду воздушно-космической обороны.